Studeny steht für:

 Studený, Ort im Okres Benešov in Tschechien
 Studený, Ortsteil von Kunratice u České Kamenice im Okres Děčín in Tschechien
Personen:
 Bruno Studeny (1888–1917), deutscher Kapellmeister
 Herma Studeny (1896–1973), deutsche Geigerin